Елизавета Амбивери (, известна под уменьшительным именем Бетти , (16 января 1888 года, Бергамо, Королевство Италия — 4 июня 1962 года, Сериате, Итальянская Республика) — предприниматель, благотворитель, общественный деятель, партизан — антифашист, узница нацистских концлагерей.

Биография 
Родилась в семье известного в Ломбардии предпринимателя Джованни Амбивери () специалиста по выведению и выращиванию личинок тутового шелкопряда для производства шелка, была первой из семи детей, унаследовала производство, семейное состояние и старинную виллу с комплексом садово-парковой архитектуры в Сериате.

Социальные и благотворительные проекты 

Обратив внимание на нужды бедных, с которым сталкивалась в процессе производственных отношений, проявляла внимание и предлагала экономическую и моральную помощь. В 1920 году основала в епархии Бергамо Миссионерскую лабораторию (), позже стала одной из заметных фигур в миссионерской и благотворительной деятельности в епархии Бергамо.
Во время Первой мировой войны поступила добровольцем в Международный Красный Крест в котором оставалась до 1957 года.

Фашистский период 
Благотворительные, гуманитарные и социальные инициативы, которые Амбивери вместе с местным священником Агостино Висмара () осуществляли помогая местному населению встретили недовольство со стороны фашистов.
С 1941 года, в период Второй мировой войны трудится медсестрой-добровольцем госпитале Клементина () в Бергамо.
10 сентября 1943 года с группа единомышленников организовала на собственной вилле в Сериате группу партизан Деко и Канетта () с целью поддержки тех, кто хотел восстать против немецкого гнета, позволила спрятать оружие в парке при вилле, и после предательского доноса в ночь на 24 ноября 1943 года была арестована вместе со всеми членами группы. Содержалась в тюрьме Святой Агаты (), 7 марта 1944 года осуждена на смертную казнь, но после начавшихся протестов со стороны местного населения и вмешательства Миланского архиепископа кардинала Шустера приговор заменен на десять лет заключения в женском концлагере в Айхах. Освобождена 24 апреля 1945 года американскими войсками.

Контакты с русской диаспорой 

В 1950-е годы Амбивери начала принимать на своей вилле и помогать русскиерусским эмигрантам, среди них деятели Русского апостолата: священники Иоанн Корниевский, Степан Виргулин и участник т. н. Казачьего стана на Севере Италии Григорий Круговой.

В 1957 года предоставила помещения для работы оперативной базы центра «Христианская Россия» (ит.: «Russia Cristiana»), библиотека которого, обладающая ныне одной из богатейших коллекций по русистике, советологии и антикоммунизму и русскому присутствию в диаспоре, носит имя хозяйки виллы.

Библиотека обладает коллекцией «Самиздата» и хранит оригиналы произведений Александра Меня.
 
Бетти состоял в переписке с основательницей и руководителем издательства «Жизнь с Богом» в Брюсселе Ириной Посновой.
 
Амбивери, после знакомства со священником Романо Скальфи, основателем центра «Христианская Россия», организовала на собственной вилле первые опытные курсы русской иконографии, которые в 1978 году оформились в первую в Италии школу иконографии «Школа Сериате», которой руководил Игорь Сендлер.

Награды 
Кавалер Серебряной медали за заслуги перед Итальянским Красным Крестом

См. также 
Сериате

Примечания

Ссылки 
 Elisabetta (Betty) Ambiveri // Enciclopodia della donne

Литература 
 Колупаев В. Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. Saarbrucken, 2012. 336 с., илл. ISBN 978-3-8484-0980-8
 Giacinto Gambirasio. Seriate nella Storia. Bergamo: Edizioni Orobiche, 1966.
 Seriate storia, attualità, ricordi. Clusone: Ferrari, 1981.
 Bianca Colnaghi. Betty Ambiveri: una storia nella storia. Brusaporto: Algigraf, 2012.
 Mario Pelliccioli. Seriate, 27-28 Aprile 1945. Cividate al Piano: editore San Niolò Service, ANPI Seriate, 2007.
 
Выжившие в концлагерях нацистской Германии
Участники итальянского движения Сопротивления
Предприниматели Италии
Меценаты Италии
Промышленники Италии
Женщины-политики Италии
Общественные деятели Италии
Русские эмигранты первой волны в Италии
Персоналии:Бергамо